Chicago Inter Ocean (в переводе с англ. — «Межокеанский Чикаго») — американская еженедельная газета, издававшаяся с 1865 по 1914 год в Чикаго, штат Иллинойс, США.

История

Основание 
Историю «Chicago Inter Ocean» можно проследить до 1865 года, когда была основана «Chicago Republican» —  газета, поддерживавшая республиканскую партию США. Джейкоб Банн, видный финансист и промышленник из Иллинойса, был главным основателем и одно время единственным владельцем Чикагской республиканской компании и сотрудничал с несколькими другими финансистами из Иллинойса, чтобы основать газетную компанию в 1865 году. После экономического успеха и последствий Великого чикагского пожара 1871 года «Республиканец» был возобновлён в 1872 году как чикагская газета «Inter Ocean», рассчитанная на высококлассную читательскую аудиторию.  стал президентом «Inter Ocean» в 1876 году и оставался там, также в качестве главного редактора, до своей смерти в 1912 году.

Рост 

Со строительством трансконтинентальных железных дорог появилась возможность доставлять газеты по почте по всей территории центральной и западной части США. «Inter Ocean» разработала семейство полу-еженедельных, еженедельных и воскресных изданий, которые должны были стать основным источником новостей для бизнесменов по всему американскому Западу и фактически выполнили эту роль в течение нескольких десятилетий.

Рост линотипных газет, напечатанных на недорогой газетной бумаге в 1890-х годах, привёл к очередному перевороту в газетной индустрии. Многие подписчики издания, не являющиеся жителями Чикаго, больше не нуждались в еженедельной газете и отказались от подписки.

Ослабевшая газета попала в 1895 году в руки Чарльза Йеркса, печально известного чикагского трамвайного босса, который вернул газете ту пристрастную, подчиненную роль, которую она выполняла в молодости.  купил контрольный пакет акций газеты в 1906 году и продал его  в 1912 году.

Конец 
Газета прекратила выходить в 1914 году. Хинман выкупил газету на распродаже у получателя в мае 1914 года (это произошло из-за того, что Кольсаат не смог выплатить остаток задолженности по векселю, использованному для покупки газеты) и немедленно продал её , тогдашнему генеральному директору Chicago Tribune, который в то же время купил . После чего газета стала называться «The Chicago Herald», вплоть до 1918 года, когда она была вновь продана.

Здания штаб-квартиры 
С 1873 по 1880 год первое здание газеты было расположено по адресу , д. 119, Чикаго; в соответствии со старой нумерацией улиц города.

С 1880 по 1890 год — Вест Мэдисон, д. 85.

С 1890 по 1901 год — здание на углу Мэдисон-стрит и Дирбон-стрит в центре Чикаго.

Примечания 

Печатные издания, закрытые в 1914 году
Печатные издания, возникшие в 1865 году
Газеты по алфавиту
Газеты на английском языке
Газеты Чикаго